Дьяконица:

 Дьяконица — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Дьяконица — река в Вилегодском районе Архангельской области.